

Матчі

Україна 1:0 Молдова

Албанія 0:1 Україна

Україна 2:1 Північна Ірландія

Німеччина 2:0 Україна

Україна 1:1 Вірменія

Україна 0:0 Німеччина

Україна 1:0 Албанія

Вірменія 0:2 Україна

Хорватія 2:0 Україна

Україна 1:1 Хорватія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 16 листопада 1997 року (в дужках наведено ігри і голи 1997 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Примітки

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

1997
1997 у футболі